Dobrowolský ist der Familienname folgender Personen:

 Jaroslav Dobrovolský (1895–1942), tschechischer Lehrer, Maler, Grafiker und Politiker

Dobrovolsky bezeichnet:
 (1789) Dobrovolsky, nach dem Kosmonauten Georgi Timofejewitsch Dobrowolski benannter Asteroid

 Siehe auch

 Dobrovolski